Silvio Fernández – calciatore uruguaiano
 Silvio Fernández (n. 1946) – schermidore venezuelano
 Silvio Fernández (n. 1979) – schermidore venezuelano